Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2012 odbyły się 6 i 7 stycznia 2012 w niemieckim Altenbergu. Była to 18. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 35 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety 
Wyniki:

W konkurencji kobiet rozegrano tylko 1 ślizg.

Mężczyźni 
Wyniki:

Przypisy 

2012 w skeletonie
Sport w Altenbergu
Mistrzostwa Europy w skeletonie